Laophontodes är ett släkte av kräftdjur. Laophontodes ingår i familjen Ancorabolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Laophontodes